La temporada 1999 de Fórmula 3000 Internacional fue la 15.º de dicha categoría. Comenzó el 1 de mayo en Imola y finalizó en Nürburgring el 25 de septiembre. Nick Heidfeld logró el Campeonato de Pilotos.

Escuderías y pilotos

Calendario

Resultados

Clasificaciones

Sistema de puntuación

Campeonato de Pilotos

Referencias 

Deportes de motor en 1999
1999